Playboy – czasopismo dla mężczyzn
 Playboy TV – europejski kanał erotyczny
 Playboy Polska – polski miesięcznik
 Playboy: The Mansion (tłum. Playboy: Rezydencja) – amerykańska gra komputerowa
 Polsat Play – polska stacja Polsatu (dawniej: Play TV, Playboy Polska)